Beilken ist der Familienname folgender Personen:
 Berend Beilken (* 1940), deutscher Segler und Unternehmer
 Jost Beilken (* 1955), deutscher Politiker (Die Linke)

Beilken steht für:
 Beilken (Unternehmen), Segelmacherei mit Firmensitz in Bremen